Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2009 se konal v sobotu 14. února jako zahajovací ženský závod vůbec celého šampionátu v lyžařském středisku v Pchjongčchangu. Zahájení sprintu proběhlo v 8.45 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo 108 závodnic ze 33 zemí.
Závodnice absolvovaly trať o délce 7,5 km se dvěma střeleckými položkami – první vleže, druhou vestoje; za každý nezasažený terč absolvovaly trestné kolo.

Vítězkou se stala Němka Kati Wilhelmová, která dojela před krajankou Simone Hauswaldovou a Ruskou Olga Zajcevovou

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2009